Velika nagrada Nizozemske 1970 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1970. Odvijala se je 21. junija 1970.

Dirka 

|-
! 1
| 10
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
| 80
| 1:50:43,4
| 1
| 9
|-
! 2
| 5
|  Jackie Stewart
| March-Ford
| 80
| + 30,0 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 25
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 79
| +1 krog
| 3
| 4
|-
! 4
| 26
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 79
| +1 krog
| 6
| 3
|-
! 5
| 23
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 79
| +1 krog
| 10
| 2
|-
! 6
| 16
|  John Surtees
| McLaren-Ford
| 79
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 7
| 12
|  John Miles
| Lotus-Ford
| 78
| +2 kroga
| 8
|  
|-
! 8
| 24
|  Henri Pescarolo
| Matra
| 78
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 9
| 22
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 78
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 10
| 1
|  Pedro Rodríguez
| BRM
| 77
| +3 krogi
| 7
|  
|-
! 11
| 18
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 76
| +4 krogi
| 12
|  
|-
! NC
| 15
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 71
| +9 krogov
| 20
|  
|-
! Ods
| 6
|  François Cevert
| March-Ford
| 31
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 3
|  George Eaton
| BRM
| 26
| Puščanje olja
| 18
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jackie Oliver
| BRM
| 23
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 4
|  Piers Courage
| De Tomaso-Ford
| 22
| Smrtna nesreča
| 9
|  
|-
! Ods
| 9
|  Jo Siffert
| March-Ford
| 22
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 20
|  Peter Gethin
| McLaren-Ford
| 18
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 32
|  Dan Gurney
| McLaren-Ford
| 2
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 8
|  Chris Amon
| March-Ford
| 1
| Sklopka
| 4
|  
|-
! DNQ
| 21
|  Andrea de Adamich
| McLaren-Alfa Romeo
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 19
|  Rolf Stommelen
| Brabham-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Pete Lovely
| Lotus-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 29
|  Silvio Moser
| Bellasi-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Viri 

 Rezultati na uradni strani Formule 1

Formula 1 sezona 1970
1970